Die Hymne der Republik Udmurtien, die zu der russischen Föderation gehört, wurde 2002 angenommen. Die udmurtische Version wurde von T. G. Vladikin gedichtet, während die russische Version von A. A. Sheptalin stammte. Die Melodie komponierten German Korepanov und Alexander Korepanov. Die Verwendung der Hymne ist im  Gesetz „Über die Nationalhymne der Republik Udmurtien“ vom 31. Oktober 2002 festgelegt.

Text (udmurtisch) 
Шунды сиос ӝуато палэзез,
Юг ӟардон вуэ музъемам.
Оскон тӧлпо – милемлы Куншетэд,
Дан тыныд, Доре мынам!

Refrain:
Югдыты, Быдӟым Инмаре,
Кыдёкысь инвисъёсмес,
Кыдаты выль шудбурмес,
Эрико, йӧн бурдъёсмес!

Тон кадь мусо вань меда дуннеос.
Кужымед пыӵа ёзвиям.
Ӟеч ивордэ гурлало туриос,
Дан тыныд, Доре мынам!

(Refrain)

Дун ошмес ву жильыртэ шуръёсын,
Волга-Кам – пачыл вирсэрам.
Россиен ӵош кайгуын но данын
Тон, Удмуртие мынам!

(Refrain)

Text (russisch) 
Солнце горит в алых гроздьях рябин,
Новый день встречает земля,
Реет твой Флаг над простором равнин,
О Удмуртия моя!

Refrain:
Воссияй, Отчизна моя,
Счастьем путь нам озаряй!
Да хранит Господь тебя,
Расцветай, любимый край!

Краше тебя нет на свете земли,
Широки леса и поля,
Весть о тебе вдаль несут журавли,
Славься, Родина моя!

(Refrain)

Каму Волгу питала века
Родников живая вода,
В горе и славе с Россией всегда
Ты, Удмуртия моя!

(Refrain)

Deutsche Übersetzung 
Die Sonnenstrahlen entfachen die Eberesche,
Eine helle Morgendämmerung zieht über mein Land auf.
Deine Fahne ist (wie) ein Segel für unseren Glauben,
Ehre sei dir, meine Heimat!

Refrain:
Leuchte, oh großer Gott
Aus der Ferne, an unseren Horizonten
Schmiede ein neues Glück,
Unsere freien, stolzen Flügel.

Gibt es Welten, die so schön sind wie du?
Deine Kraft fließt in meine Gelenke.
Die Kraniche rufen die gute Nachricht von dir,
Ehre sei dir, meine Heimat!

(Refrain)

Reines Quellenwasser glänzt in den Flüssen,
Die Wolga und die Kama fließen in meinen Adern über
Zusammen mit Russland, in Trauer und Ruhm
Bist du, mein Udmurtien

(Refrain)

Hymne
Udmurtien